

Letteratura 
Rinaldo – paladino, eroe dell'epopea carolingia ricordato nell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto e protagonista del Rinaldo, opera giovanile di Torquato Tasso
Rinaldo – crociato, uno dei protagonisti della Prima Crociata nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso e poi di molte opere letterarie e musicali

Musica 
Rinaldo – cantata del compositore tedesco Johannes Brahms
Rinaldo – opera in tre atti di Georg Friedrich Händel (HWV 7), su libretto di Giacomo Rossi
Rinaldo – opera di Antonio Tozzi
Il Rinaldo – dramma per musica in 2 atti di Pëtr Alekseevič Skokov, su libretto di Carlo Sernicola

Onomastica 
 Rinaldo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Vincenzo Rinaldo – architetto, accademico e designer italiano

Pagine correlate 
 Ronaldo (disambigua)